Ljudmyla Wiktoriwna Kitschenok (, engl. Transkription Lyudmyla Kichenok; * 20. Juli 1992 in Dnipropetrowsk) ist eine ukrainische Tennisspielerin. Ihre Zwillingsschwester Nadija Kitschenok ist ihre regelmäßige Doppelpartnerin.

Karriere 
Ljudmyla Kitschenok spielt überwiegend auf dem ITF Women’s Circuit. Sie stand im Einzel zwölf Mal im Endspiel eines ITF-Turniers und gewann dabei sechs Titel. Im Doppel erreichte sie mit ihrer Zwillingsschwester Nadija Kitschenok bereits 51 Endspiele, von denen sie 28 gewannen. 

Im April 2010 trat sie in Charkiw gegen die USA erstmals für die Ukraine im Fed Cup an. Ihre bisherige Fed-Cup-Bilanz weist vier Siege und drei Niederlagen aus.

Zum Jahreswechsel 2013/2014 stand sie beim WTA-Turnier von Shenzhen zusammen mit ihrer Schwester im Finale, sie unterlagen dort der Paarung Monica Niculescu/Klára Zakopalová in zwei glatten Sätzen. In Wimbledon konnte sich Ljudmyla Kitschenok 2014 erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren; mit ihrer Schwester zusammen überstand sie die erste Runde, sie mussten sich anschließend aber Sara Errani und Roberta Vinci in drei Sätzen geschlagen geben.

Wie schon im Jahr zuvor begann sie die Saison 2015 in Shenzhen. Erneut erreichte sie dort mit ihrer Schwester das Finale, das sie diesmal gewannen – mit 6:4 und 7:66 gegen die Paarung Liang Chen/Wang Yafan.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Ukraine)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Sportler (Dnipro)
Ukrainer
Geboren 1992
Frau